

Anno 
 584 o 584 a.C.

Codici 
 584 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Leningrado, in Russia

Matematica 
 584 – numero